Польське нумізматичне товариство (ПНТ), раніше Польське товариство археологічне і нумізматичне (ПТАіН) — науково-культурне об'єднання, котре гуртує любителів нумізматики, фалеристики, медальєрного мистецтво та інших подібних  напрямів колекціонування. Засноване в 1991 році, а зареєстроване у 2002 році.

Історія 
Початок організованого нумізматичного руху відноситься до 1888 року, коли в Кракові було засноване Нумізматичне товариство. В подальшому, у 1915 році у Варшаві було створено Варшавське нумізматичне товариство, у 1920 році Познаньське нумізматичне товариство, Союз львівських нумізматів (1925 р.) та Нумізматичне товариство у Бидгощі (1935 р.)

Голови Правління Головного (ПТАіН) та ПНТ 
 R. Kiersnowski (1971—1981)
 S. Suchodolski (1981—1987)
 L. Kokociński (1987—1999)
 T. Bylicki (1999—2000)
 J. Piniński (2000—2001)
 A. M. Kuźmin (2001—2003)
 M. Mielczarek (2003—2011)
 Z. Nestorowicz (2011—2015)
 P. Ziemba (od 2015)

Конференції 
ПНТ виступає організатором Міжнародних наукових конференцій у Супраслі.  На проведених дотепер конференція головними темами були:
 Wspólne dzieje pieniądza — 1994;
 Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego — 1996;
 Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym — 1998;
 Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy — 2000;
 Pieniądz i banki — 2002;
 Pieniądz i wojna — 2004;
 Psucie pieniądza — 2006.

Видання 
ПТН здійснює також видавничу діяльність.

З 1965 року видається часопис «Biuletyn Numizmatyczny»

Правлінням ПТН видано зокрема:
 Witold Garbaczewki, Ikonografia monet piastowskich 1173-1280, Warszawa-Lublin 2006, s. 378
 Mariusz Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji. Mennictwo okresów archaicznego i klasycznego, część 1, Warszawa-Kraków 2006, s. 278.
 Ryszard Kiersnowski, Moneta — świadek historii. Wydanie drugie, poprawione.
 Edmund Kopicki, Monety Wielkiego Księstwa Litewskiego 1387-1707; J. Tyszkiewicz, Skorowidz monet litewskich.
 Krzysztof Górski, Ludzie Towarzystwa, Warszawa 2007, s. 512.
 Reprint znakomitej książki Kazimierza Stronczyńskiego Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, Piotrków 1883-1885. Trzy części, w trzech woluminach, szyte, twarda oprawa. W sumie ok. 900 stron.
 Pieniądz i wojna, Supraśl 9-11 IX 2004. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2004, 264 strony.
 Krzysztof Filipow, Falerystyka polska XVII—XIX wieku, Białystok 2003, 336 stron, tablice.
 Krzysztof Filipow, Krzyż i medal Niepodległości, Białystok 1998, 64 strony.

Структура 
Відділи: — Augustów — Bełchatów — Będzin — Białystok — Bolesławiec — Bydgoszcz — Ciechanów — Częstochowa — Gdańsk — Gliwice — Gniezno — Gorzów Wielkopolski — Grudziądz — Jasło — Jastrzębie Zdrój — Kalisz — Katowice — Kielce — Konin — Koszalin — Kraków — Krosno — Lublin — Łomża — Łódź — Mława — Mrągowo — Olsztyn — Opole — Ostrów Wielkopolski — Piła — Płock — Poznań — Radom — Radomsko — Rzeszów — Sanok — Siedlce — Słupsk — Suwałki — Szczecin — Tarnów — Toruń — Tychy — Warszawa — Włocławek — Wodzisław Śląski — Wrocław — Zamość — Zielona Góra

Секції: — Jasło — Praszka — Żory — Witaszyce — Siemianowice — Świętochłowice — Ostrowiec Świętokrzyski — Głogów — Puławy — Zduńska Wola — Oleśno — Kutno — Wieluń — Jarosław — Leżajsk — Lębork — Ełk — Pisz — Nowogard — Czechowice-Dziedzice — Pszczyna — Racibórz — Rybnik — Rydułtowy — Kłodzko — Świebodzice
Нумізматичні асоціації
Польські громадські організації